Broeckhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Van Broeckhoven (* 1953), belgische Molekularbiologin und Politikerin der Socialistischen Partij Anders
 Diane Broeckhoven (* 1946), flämische Autorin und Journalistin
 Steven van Broeckhoven (* 1985), belgischer Windsurfer